Antonio Casas puede hacer referencia a:

 Antonio Casas, actor y futbolista español fallecido en 1982.

 Ricardo Antonio Casas, cineasta uruguayo nacido en Montevideo en 1955.